Louis Davids - Nederlands cabaretier
Louis Davids (journalist) - Vlaams journalist voor het Israëlitisch Weekblad